Tenisový turnaj WTA Abierto Mexicano Telcel 2009 se konal ve dnech 23. - 28. února v mexickém Acapulcu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 220,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Abierto Mexicano Telcel
 Abierto Mexicano Telcel 2009 - muži

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro čtyřhru
Abierto Mexicano Telcel
WTA Tour 2009